Таллин 1969 — первый из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Отличительной особенностью этих турниров было то, что наряду с ведущими советскими гроссмейстерами и иностранными гостями в соревновании участвовали эстонские мастера.

В данном соревновании участвовали 14 шахматистов (9 представителей СССР, 2 венгра, а также представители Югославии, Румынии и Финляндии). 7 участников турнира были гроссмейстерами.

Уверенную победу в турнире одержал киевский гроссмейстер Л. З. Штейн, на полтора очка опередивший ближайших преследователей, хозяев турнира гроссмейстера П. П. Кереса и международного мастера И. П. Нея.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1969 год в шахматах
1960-е годы в Эстонии